Balbéric est un connétable de France du roi Philippe I, entre 1065 et 1067.

Nous ne connaissons son existence que par la souscription d'une charte en faveur de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés en 1065, ainsi que par le fait qu'il assiste à la dédicace de l'église du prieuré de Saint-Martin-des-Champs (en compagnie du roi et d'autres grands du royaume) en 1067. Rien ne prouve la militarisation de l'office de connétable à cette époque.

Liens externes    
 

Connétable de France